Formula 1 Indoor Trophy 1992 je bila neprvenstvena dirka Formule 1, ki je potekala 7. in 8. decembra 1992 na dirkališču Bologna Motor Show.

Prijavljeni

Rezultati

Reference
 Bologna Sprint - The GEL Motorsport Information Page

1992
Formula 1 sezona 1992